"Hawk" pode significar:
 MIM-23 Hawk, míssil
 Curtiss P-36 Hawk, avião

Desambiguação